Barcelona Open Banc Sabadell 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Barcelona Open Banc Sabadell rozgrywany w dniach 23–29 kwietnia 2012 roku w Barcelonie na kortach ziemnych o puli nagród 2 072 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Hiszpanii